EB o Eb puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Escaños en Blanco (Eb).
 Euskal Batasuna (EB).
 Ezker Batua-Berdeak (EB-B).

También puede referirse a:
 Exabyte (EB)

Siglas